Хавьер Арнальдо Портильо Мартинес (; род. 10 июня 1981 года в Моролике, Гондурас) — гондурасский футболист, вингер клуба «Вида» и сборной Гондураса.

Клубная карьера 
В 2005 году Портильо начал свою карьеру в клубе «Мунисипаль Валенсия». В первом сезоне он играл не часто и по его окончании покинул команду, перейдя в «Комаягуа». В новом клубе Хавьер быстро завоевал место в основе и был одним из лидеров. В 2009 году он перешёл в «Мотагуа», которому в том же сезоне помог выиграть чемпионат Гондураса. В конце 2010 года Портильо подписал полугодовой контракт с командой «Вида». 15 января 2011 года в матче против «Реал Эспанья» он дебютировал за новый клуб. 2 февраля в поединке против «Марафона» Хавьер забил свой первый гол за «Виду».

В мае того же года Портильо подписал соглашение с «Олимпией». 28 июля в матче лиги чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Сантос Лагуна» он дебютировал за новый клуб. 20 августа в поединке против своего бывшего клуба «Мотагуа» Хавьер забил свой первый гол за Олимпию.

Международная карьера 
30 мая 2011 года в товарищеском матче против сборной Сальвадора Портильо дебютировал за сборную Гондураса. В том же году он был включен в заявку национальной сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Коста-Рики и Ямайки

Достижения 
Командные

 «Мотагуа»
  Чемпионат Гондураса по футболу — 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль Хавьера Портильо на BDFA 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Мунисипаль Валенсия»
Игроки ФК «Вида»
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Комаягуа»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Хутикальпа»
Игроки ФК «Реал Эспанья»